es un término japonés que puede referirse a:
 , un conjunto de dōjinshi de Yoshitoshi ABe adaptado al anime;
 ;
 .